Osoby o tym nazwisku:
 Boris Runge (1925–1990) – radziecki aktor filmowy i głosowy
 Carl David Tolmé Runge (1856–1927) – niemiecki matematyk i fizyk
 Friedlieb Ferdinand Runge (1794–1867) – niemiecki chemik
 Sakko Runge (1927–2003) – radziecki pisarz
 Stanisław Runge (1888–1953) – polski lekarz weterynarii, rektor Uniwersytetu Poznańskiego, major Wojska Polskiego, sanacyjny działacz polityczny

Miejsca:
 Runge – miasto w USA, w stanie Teksas
 Runge (krater księżycowy) – nazwany na cześć Carla Rungego

Zobacz też

 Efekt Rungego  (od nazwiska Carla Rungego) – pogorszenie jakości interpolacji wielomianowej, mimo zwiększenia liczby jej węzłów
 Twierdzenie Rungego
 Algorytm Rungego-Kutty – metoda aproksymacji numerycznej
 Wektor Laplace-Runge-Lenza